Ахохов — фамилия; имеет женскую форму Ахохова.
 Ахохов, Анатолий Хажмусович (1929— 2019) — советский и российский организатор производства и общественный деятель, заслуженный машиностроитель РСФСР, директор Нальчикского завода телемеханической аппаратуры, Герой Социалистического Труда (1986) .
 Ахохов, Асланби Нахович (1912—1980) — советский партийный и государственный деятель.
 Ахохов, Таймураз Борисович (род. 1971) — мэр Нальчика.
 Ахохов, Тембот Заракушевич (1879—1918) — революционер, руководитель первой большевистской организации в Кабарде и Балкарии.
 Ахохов, Хасанби Касеевич (1907—1965) — советский политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва (1941—1946). Примечания